Земское — название нескольких населённых пунктов:
 Земское — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Земское — деревня в Касимовском районе Рязанской области.